Due mondi (The Primitive Lover) – film del 1922 diretto da Sidney Franklin
 Due mondi (Two Worlds) – film del 1930 diretto da E.A. Dupont
 Due mondi – traccia dell'album Anima latina di Lucio Battisti del 1974
 Due mondi – singolo di Annalisa Minetti del 1999